est un mot anglais signifiant « chiens ». Il peut faire référence à :

Cinéma 
 , film américain de Suzie Templeton sorti en 2001 ;
 , titre original de Les Chiens fous, film américain de Burt Brinckerhoff sorti en 1976 ;
 , titre anglais de Câini, film roumain de Bogdan Mirică sorti en 2016.
 Dogs ! La Folle Aventure (Ma mha 4 khaa khrap) ,comédie  thaïlandaise réalisée par Pantham Thongsangl et Somkait Vituranich, sortie en 2007.

Musique

Groupe 

 , groupe français de rock anglophone ;
 , groupe britannique post-punk.

Chanson 
 , single des  sorti le  ;
 , chanson de Damien Rice présente sur l'album 9 sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Nina Nastasia sorti en .

Autre 
 , manga de Shirow Miwa publié entre 2000 et 2001